Aleksander Wasilewski – major Armii Krajowej, kawaler Orderu Virtuti Militari 5 klasy
 Aleksandr Wasilewski – radziecki dowódca wojskowy
 Aleksander Wasilewski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Aleksander Wasilewski – polski lekarz i działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP
 Aleksander Wasilewski – polski lekarz, bakteriolog oraz epidemiolog